Moutabea är ett släkte av jungfrulinsväxter. Moutabea ingår i familjen jungfrulinsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jungfrulinsväxter
Moutabea